Adriatica (horlogemerk), een Zwitsers horlogemerk
Adriatica Ionica Race, een Italiaanse wielerwedstrijd
 Scuderia Adriatica, een Italiaans wegraceteam 

Zie ook
 Adriatische Zee